

Patronyme 

 Jean-Pierre Chanod (né en 1955), écrivain français

Toponyme 

 Chanod, ville indienne